Герб Ита́лии () — один из официальных символов Итальянской Республики. Утверждён 5 мая 1948 года.

История 

Решение о введении нового символа Итальянской республики было принято правительством Альчиде де Гаспери в октябре 1946 года. Дизайн был выбран путём публичного конкурса, условием которого было запрещено использовать политические символы.

Победителем конкурса стал , художник, иллюстратор, декоратор, гравёр, профессор Римского института высокого искусства. Новый герб был принят парламентом Италии в феврале 1948 года и утверждён президентом Энрико де Никола в мае того же года.

Описание 
Герб содержит белую пятиконечную звезду с красными краями, наложенную на зубчатое колесо с пятью спицами, стоящее между оливковой ветвью слева и дубовой справа. Зелёные ветви связаны вместе красной лентой с надписью «Итальянская Республика» () заглавными белыми буквами.

Значение 
Основной элемент — пятиконечная звезда — древний символ Италии, означающий защиту нации, известна как «» (). 

Зубчатое колесо означает первую статью конституции, где сказано:
«Италия — демократическая республика, основанная трудом»

 Оливковая ветвь означает мир, внутренний и внешний. Как написано в ст. 11 конституции:
 «Италия отвергает войну как инструмент агрессии» 

 Дубовая ветвь означает силу и достоинство итальянских людей. Вместе оливковая и дубовая ветвь характеризуют пейзаж Италии.

История герба

Гербы итальянских государств 
 Герб королевства Сардиния
 Герб Ломбардо-Венецианского королевства

Примечания

Ссылки 
 Эмблема Итальянской Республики 
 История герба Италии на странице Heraldry of the World

Италия
Государственные символы Италии
Гербы с изображением оливковой ветви
Гербы с изображением дубовых листьев
Гербы с изображением пятиконечных звёзд
Гербы, содержащие зубчатое колесо